Cerbera manghas är en oleanderväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Cerbera manghas ingår i släktet Cerbera och familjen oleanderväxter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. m. luteola
 C. m. acutisperma

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
manghas